Bonan (volk), volk in China
Bönan, een plaats in de gemeente Gävle in het landschap Gästrikland en de provincie Gävleborgs län in Zweden